Otiorhynchus subrotundatus — вид долгоносиков-скосарей из подсемейства Entiminae.

Распространение 
Распространён в Крыму.

Описание 
Головотрубка короткая, почти параллельносторонняя близ основания и лишь в передней половине сужена. Лоб на половину шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков, отделён от головотрубкихорошо заметным поперечным вдавлением.

Примечания 

Скосари
Животные, описанные в 1873 году